Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 21. и 23. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. бранио је Кристијан Тејлор из Сједињене Државе.

Земље учеснице 
Учествовао је 29 атлетичара из 15 земаља.

 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (2)
 (4)
 (1)
 (3)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у троскоку за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у троскоку пре првенства (15. јул 2022.), имали су следећи пласман: 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 21. јула 2022. године у 18:20 по локалном времену. У квалификацијама такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 17,05 метара (КВ), коју су прескочила 5 такмичара, а осталих 7 пласирало се на основу постигнутог резултата (кв).,,,,

Финале 
Такмичење је одржано 23. јула 2022. године у 18:00 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати троскока на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном